Obhájkyně titulu Američanky Serena Williamsová a Venus Williamsová do soutěže nenastoupily pro dlouhodobé zranění nohy Sereny Williamsové, mladší ze sester.

Vítězem se stal první nasazený argentinsko-italský pár Gisela Dulková a Flavia Pennettaová.

Nasazené páry 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (vítězky)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Liezel Huberová /  Naděžda Petrovová (semifinále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (2. kolo)
  Cara Blacková /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (3. kolo)
  Julia Görgesová /  Lisa Raymondová (3. kolo)
  Čan Jung-žan /  Agnieszka Radwańská (3. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (čtvrtfinále)
  Monica Niculescuová /  Jen C’ (2. kolo)
  Francesca Schiavoneová /  Rennae Stubbsová (1. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková (finále)
  Jelena Vesninová /  Věra Zvonarevová (2. kolo)
  Šachar Pe'erová /  Pcheng Šuaj (3. kolo)
  Alisa Klejbanovová /  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Timea Bacsinszká /  Tathiana Garbinová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Gisela Dulková  Flavia Pennettaová| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Natalie Grandinová  Vladimíra Uhlířová
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Liezel Huberová  Naděžda Petrovová| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Cara Blacková  Anastasia Rodionovová
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=12
| RD1-team5= Viktoria Azarenková  Maria Kirilenková| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Čuang Ťia-žung  Sie Su-wej
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=2

| RD1-seed7=9
| RD1-team7= Bethanie Matteková-Sandsová  Meghann Shaughnessyová
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Květa Peschkeová  Katarina Srebotniková
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Gisela Dulková  Flavia Pennettaová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Liezel Huberová  Naděžda Petrovová
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=12
| RD2-team3= Viktoria Azarenková  Maria Kirilenková
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Květa Peschkeová  Katarina Srebotniková
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Gisela Dulková  Flavia Pennettaová
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=12
| RD3-team2= Viktoria Azarenková  Maria Kirilenková
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3=1
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Jung-žan Čan  A Radwańská
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Cibulková  A Pavljučenkova
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Arvidsson  J Larsson
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Amanmuradova  D Kustova
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= S Ferguson  A Molik
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Brianti  A Čakvetadze
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Oprandi  J Wöhr
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= V Azarenka  M Kirilenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= J Vesnina  V Zvonareva
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= M Adamczak  I Holland
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= J Hopper  M Wejnert
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ťia-žung Čuang  Su-wej Sie
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= K Barrois  A Kerber
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A-L Grönefeld  P Schnyder
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Errani  R Vinci
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=4
| RD1-team16=

4. sekce

Reference 
 Pavouk ženské čtyřhry

Australian Open 2011